Az 1997-es Roland Garros női versenyét a horvát Iva Majoli nyerte a svájci Martina Hingis előtt.

Kiemeltek 

  Martina Hingis (Döntős)</li>
  Steffi Graf (Negyeddöntős)</li>
  Szeles Mónika (Elődöntős)</li>
  Jana Novotná (Harmadik kör)</li>
  Lindsay Davenport (Negyedik kör)</li>
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)</li>
  Conchita Martínez (Negyedik kör)</li>
  Anke Huber (Első kör)</li>

  Iva Majoli (Bajnok)
  Mary Pierce (Negyedik kör)
  Amanda Coetzer (Elődöntős)
  Mary Joe Fernández (Negyeddöntős)
  Irina Spîrlea (Negyedik kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Harmadik kör)
  Karina Habšudová (Harmadik kör)
  Barbara Paulus (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1